Doctor De Soto steht für:

 Doctor De Soto (Kinderbuch), Kinderbuch von William Steig (1982)
 Doctor De Soto (Kurzfilm), Kurzfilm von Michael Sporn (1984)